Wackermann ist der Name folgender Personen:

 Franz Wackermann (1860–1936), deutscher Fabrikant und Politiker
 Kurt Wackermann (1883–1951), deutscher Jurist
 Luca Wackermann (* 1992), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Wackerman